Mieczysław Piotrowski (1869-1930) – malarz;
 Mieczysław Piotrowski (1910-1977) – pisarz, ilustrator i wykładowca;
 Mieczysław Piotrowski (1912-1977) – aktor;
 Mieczysław Piotrowski (ur. 1953) – trener piłkarski.